Agatha – variante del nome proprio di persona italiano Agata
Agatha – personaggio della serie Pokémon
Operazione Agatha – operazione militare condotta in Palestina
Premio Agatha – premio letterario statunitense

Pagine correlate
Agata